Кір'яков Леонтій Несторович (1919–2008) — румейський поет, перекладач, член Спілки письменників СРСР та України.
 Кір'яков Павло Олексійович (1954) — український науковець, дипломат.

Див. також 
 Кир'яков
Прізвища